A National Basketball Association 1966–1967-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 21. szezonja volt.

A győztes a Philadelphia 76ers lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a San Francisco Warriors ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Wilt Chamberlain lett.

A Chicago Bulls csatlakozott a ligához, a csapatok száma 10-re nőtt. Az alapszakaszbeli mérkőzések számát 80-ról 81-re emelték. A rájátszásba divíziónként a korábbi három helyett négy csapat jutott be.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Wilt Chamberlain
Az év újonca: Dave Bing

All-Star-mérkőzés 

MVP: Rick Barry
Vezetőedzők: Fred Schaus (Nyugat), Red Auerbach (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba